Le qualificazioni del singolare  femminile del Torneo di Wimbledon 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Melinda Czink (qualificata)
  Eva Birnerová (primo turno)
  Garbiñe Muguruza Blanco (secondo turno)
  Misaki Doi (ultimo turno, Lucky Loser)
  Sesil Karatančeva (ultimo turno)
  Mariana Duque Mariño (primo turno)
  Paula Ormaechea (primo turno)
  Stefanie Vögele (secondo turno)
  Karolína Plíšková (qualificata)
  Olivia Rogowska (secondo turno)
  Lara Arruabarrena Vecino (ultimo turno)
  Mirjana Lučić (qualificata)

  Claire Feuerstein (ultimo turno)
  Coco Vandeweghe (qualificata)
  Valerija Savinych (ultimo turno)
  Erika Sema (secondo turno)
  Aravane Rezaï (secondo turno)
  Alla Kudrjavceva (primo turno)
  Julia Cohen (primo turno)
  Yvonne Meusburger (secondo turno)
  Dinah Pfizenmaier (secondo turno)
  Kurumi Nara (primo turno)
  Mihaela Buzărnescu (secondo turno)
  Bibiane Schoofs (ultimo turno)

Qualificate

 Melinda Czink
 Annika Beck
 Maria Elena Camerin
 Kristina Mladenovic
 Sandra Zaniewska
 Vesna Dolonc

 Jana Čepelová
 Kristýna Plíšková
 Karolína Plíšková
 Camila Giorgi
 Coco Vandeweghe
 Mirjana Lučić

Lucky Losers

  Misaki Doi

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2012
WTA Tour 2012